Isaac Comnène est le nom de plusieurs personnes de la famille Comnène:

 Isaac  Comnène (c. 1007 – 1061), empereur
 Isaac Comnène (c. 1050 – 1102/1104), neveu d'Isaac  Comnène et frère ainé d'Alexis 
 Isaac Comnène ( – ap. 1152), fils de l'empereur d'Alexis  et de l'impératrice Irène Doukas
 Isaac Comnène (c. 1113 – ap. 1154), fils de l'empereur Jean II Comnène et Irène de Hongrie
 Isaac Doukas Comnène (c. 1155 – 1195/1196), arrière-petit-fils de l'empereur Jean II Comnène